Miejscowości w USA:
 Rector – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Clay
Gminy w USA:
 Rector (ang. Rector Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Saline